Sage Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sage Township (Arkansas)
 Sage Township (Michigan)